The Americans peut faire référence à :
 The Americans, ouvrage du photographe américain Robert Frank paru en 1958 ;
 The Americans, série télévisée américaine diffusée en 1961 sur le réseau de télévision NBC ;
 The Americans, série télévisée américaine diffusée en 2013 sur la chaîne de télévision FX ;
 The Americans, éditorial radiophonique du journaliste et commentateur politique canadien anglophone , diffusé le  sur CFRB, radio de Toronto.

Voir aussi 
 The American